Ивекович () — хорватская фамилия.

Известные носители 
 Ивекович, Отон (1869—1939) — хорватский художник.
 Ивекович, Саня (род. 1949) — хорватская художница, скульптор, фотограф.